Лос Дос Потриљос има више значења:

 Лос Дос Потриљос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Дос Потриљос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Дос Потриљос (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Дос Потриљос (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Дос Потриљос (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Дос Потриљос (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Дос Потриљос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Дос Потриљос (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Дос Потриљос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Дос Потриљос (Тикул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Дос Потриљос (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику